{{Infobox Tournoi de squash
| nom                 = Championnat du monde 1999
| image               =
| Nom                 = ''PSA World Championship 1999| date                = 10 au 17 septembre 1999
| lieu                =  Pyramides de Gizeh Le Caire, Égypte
| catégorie           = Championnat du monde
| N°1 mondial         =  Jonathon Power
| dotation            = 
| Siteweb             = 
| compétition précédente = 1998| compétition suivante   = 2002}}

Le championnat du monde de squash 1999  est l'édition 1999 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA'''). La compétition se déroule du 10 au 17 septembre 1999 devant les pyramides de Gizeh au Caire. Peter Nicol devient champion du monde en battant Ahmed Barada en finale.

Têtes de série

Tableau final

Finales

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1999

1999
Squash masculin
Squash masculin 1999
Monde masculin 1999
Monde masculin
Sport en Égypte en 1999
Sport en septembre 1999